Spiel steht für:

 Spiel, Tätigkeit, die zum Vergnügen und/oder im Wettkampf ausgeführt wird
 Spiel (Titz), Ortsteil von Titz, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Spiel (Drama), Drama von Samuel Beckett (1962/1963)
 Spiel (Jagd), auffallende Schwanzfedern
 Spiel (Pädagogik), Betätigung im Dienste der Bildungsförderung 
 Spiel (Psychologie), Fachbegriff der Transaktionsanalyse für eine Art sozialer Interaktion
 Spiel (Spieltheorie), mathematisches Modell
 Spiel (Technik), Bewegungsfreiraum
 Spiel, Kurzform für Internationale Spieltage, Messe für Spielzeug und Spiele
 Spielverhalten der  Tiere
 Computerspiel/Videospiel
 Gesellschaftsspiel
 Brettspiel
 Kartenspiel
 Lernspiel, Spiel zur Vermittlung von Wissen oder Fertigkeiten
 Nadelspiel, fünf Stricknadeln zum Stricken
 Kirchspiel, Rechtsgebiet oder Verwaltungsbezirk

Spiel ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Spiel (* 1951), österreichische Bildungspsychologin
 Christoph Erdmann von Spiel (1668–1713), deutscher Erbherr von Berlin-Steglitz 
 Georg Heinrich Gerhard Spiel (1786–1822), deutscher Jurist, Historiker und Herausgeber
 Hilde Spiel (1911–1990), österreichische Journalistin und Schriftstellerin
 Oskar Spiel (1892–1961), österreichischer Pädagoge und Psychologe
 Walter Spiel (1920–2003), österreichischer Kinderpsychologe

Das Spiel steht für:
 Das Spiel (Film), US-amerikanischer Film von Mike Flanagan (2017)
 Das Spiel (Kurzfilm), jugoslawischer animierter Kurzfilm von Dušan Vukotić (1962)
 Das Spiel (Roman), Roman von Stephen King (1992)
 Das Spiel (Würfelspiel), Sammlung von Würfelspielen

Siehe auch:
 Falsches Spiel
 Spill (Begriffsklärung)